Rydbeck är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Rydbäck. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Rydbeck 181
 Rydbäck 61
Tillsammans blir detta 242 personer.

Persone med efternamnet Rydbeck
 Ellen Rydbeck
 Emil Rydbeck
 Emil Rydbeck (försäkringsman)
 Eric Rydbeck
 Kerstin Rydbeck
 Lars Rydbeck
 Monica Rydbeck
 Olof Rydbeck
 Olof Rydbeck (fysiker)
 Oscar Rydbeck
 Otto Rydbeck
 Otto Rydbeck (advokat)
 Patrik Rydbeck
 Per Rydbeck
 Ragnar Rydbeck

Se även
 Rudbeck, svenskt efternamn

Källor

Svenska efternamn